

Toponymie 
 Hercé, commune française de la Mayenne ;
 Herce, commune d'Espagne.

Famille 

 Famille de Hercé, famille d'ancienne noblesse de la Mayenne.

Voir aussi